Le Samyn 2018 var den 50. udgave af cykelløbet Le Samyn. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 27. februar 2018. Det blev vundet af hollandske Niki Terpstra fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lasse Norman Hansen kørte for 
Casper Pedersen kørte for 
Michael Carbel kørte for

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger
 

2018
UCI Europe Tour 2018